Gróf András (1936) Andrew Grove az Intel társalapítójának eredeti neve
 Gróf András (1962) labdarúgó (Rába ETO, Dunaújváros), sportvezető